

Anime e manga 
Dragon slayer – gruppo di personaggi presenti in Fairy Tail

Cinema 
Il drago del lago di fuoco (Dragonslayer) – film del 1981 diretto da Matthew Robbins
Dragonslayer – film documentario del 2011 diretto da Tristan Patterson

Musica 
Dragonslayer – album degli Dream Evil del 2002
Dragonslayer – album dei Sunset Rubdown del 2008

Videogiochi 
Dragon Slayer – serie di videogiochi
Dragon Slayer – videogioco del 1984
Dragon Slayer: The Legend of Heroes – videogioco del 1989